Rosenzopf ist der Name folgender Personen:

 Johann Rosenzopf (* 1939), österreichischer Industriekaufmann und Initiator der Olympischen Jugendspiele
 Max Rosenzopf (1937–2020), österreichischer Musiker, Musiklehrer, Sammler und Verleger